Australasian Championships 1911 var den syvende udgave af Australasian Championships, som senere udviklede sig til den nuværende grand slam-turnering Australian Open. Mesterskabet blev spillet udendørs på græsbaner i Albert Park i Melbourne, Australien i perioden 20. - 25. november 1911. Melbourne var værtsby for mesterskabet for anden gang.

Der blev spillet to mesterskabsrækker: herresingle og herredouble. Herresingletitlen blev vundet af Norman Brookes fra Australien, som i finalen besejrede landsmanden Horace Rice med 6–1, 6–2, 6–3, og som dermed vandt sin første og eneste australasiatiske mesterskabstitel i herresingle. Herredoublemesterskabet blev vundet af australieren Rodney Heath og briten Randolph Lycett, der vandt over John Addison og Norman Brookes i finalen med 6–2, 7–5, 6–0.

Resultater

Herresingle 

Herresingleturneringen havde deltagelse af 15 spillere og blev vundet af Norman Brookes fra Australien, som i finalen besejrede sin landsmand, 1907-mesteren Horace Rice, med 6–1, 6–2, 6–3, og som dermed vandt det australasiatiske mesterskab i herresingle for første og sidste gang i sin karriere. Det var til gengæld andet år i træk, at Horace Rice tabte i finalen.

Herredouble 

Herredoublemesterskabet blev vundet af australieren Rodney Heath og briten Randolph Lycett, der vandt over australierne John Addison og Norman Brookes i finalen med 6–2, 7–5, 6–0.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Australian Open 
 Australian Open - Results Archive - 1911 Men's Singles  
 Australian Open - Results Archive - 1911 Men's Doubles  
 Tennis Archives - Australian Open 1911  
 The Argus, 27. november 1911, s. 10 
 The Argus, 25. november 1911, s. 21 
 The Argus, 24. november 1911, s. 9 
 The Argus, 23. november 1911, s. 5 
 The Argus, 22. november 1911, s. 5 
 The Argus, 21. november 1911, s. 5 
 The Argus, 20. november 1911, s. 4

Noter 

Australian Open
Tennis i 1911